Сезон НХЛ 2011/2012 стартовал 6 октября 2011 года и стал 95-м (94-м игровым) сезоном НХЛ. Это пятый подряд сезон, в котором несколько команд НХЛ начали чемпионат в Европе. На этот раз команды принимали в Хельсинки, Стокгольме и Берлине. Зимняя классика прошла 2 января 2012 года в Филадельфии, между «Флайерз» и «Рейнджерс». 29 января в Оттаве состоялся 59-й матч всех звёзд. Последние игры регулярного чемпионата состоялись 7 апреля. Данный сезон стал первым для команды Виннипег Джетс, которая переехала из Атланты. Также это последний сезон действия коллективного соглашения между лигой и профсоюзом, заключенного в 2005 году.

Обладателем Кубка Стэнли впервые в своей истории стал клуб Лос-Анджелес Кингз, начавший путь в плей-офф с восьмого места.

События межсезонья

Виннипег Джетс 

По окончании сезона 2010/2011 появились слухи о продаже клуба Атланта Трешерз и возможном его переезде. Косвенным подтверждением слухов стал переезд Манитоба Муз (фарм-клуб Ванкувер Кэнакс) из Виннипега в Сент-Джонс. 31 мая 2011 года на официальном сайте «Атланты» появилась информация о продаже команды компании True North Sports and Entertainment за $170 млн и её переезде в Виннипег. Чуть позже комиссионер лиги Гэри Бэттман официально объявил о переезде «Трэшерз» в Виннипег, а перед драфтом 2011 руководство команды объявило название клуба — «Виннипег Джетс». В сезоне 2011/12 «Джетс» заняли место «Атланты» в Юго-восточном дивизионе Восточной конференции, но руководство НХЛ в будущем обещало поменять структуру лиги. Свой первый матч команда сыграла 9 октября 2011 года дома против «Монреаля» и уступила 1—5. Это первый переезд франшизы с сезона 1997/98, когда «Уэйлерз» переехали из Хартфорда в Северную Каролину и стали называться Каролина Харрикейнз.

«Потолок зарплат» 
Национальная хоккейная лига установила «потолок зарплат» на уровне $64,3 млн, а нижнюю границу на уровне $48,3 млн. По сравнению с прошлым сезоном «потолок» и «пол» зарплат увеличились на $4,9 млн.

Драфт 2011 

Драфт НХЛ 2011 прошел с 24 по 25 июня 2011 года в Сент-Поле, Миннесота, США, на домашней арене клуба Миннесота Уайлд — Xcel Energy Center. По итогам драфт-лотерее право выбирать первым досталось худшему клубу в сезоне 2010/2011 — Эдмонтон Ойлерз. Канадец Райан Ньюджент-Хопкинс был выбран первым.

Серия смертей хоккеистов 

Межсезонье 2011 года ознаменовалось чередой смертей хоккеистов. Так, ещё в разгар плей-офф Кубка Стэнли 2011, 13 мая, в собственном доме в Миннеаполисе был найден мертвым игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Дерек Бугард. Причиной его смерти стала смесь алкоголя и оксикодона. 15 августа в собственном доме в Канаде был обнаружен труп центрального нападающего «Ванкувер Кэнакс» Рика Райпьена. Причиной его смерти стало самоубийство. 31 августа в номере отеля в Торонто был найден мертвым игрок «Нэшвилл Предаторз» Уэйд Белак. Как и в случае с Райпьеном, причиной было самоубийство. 7 сентября в авиакатастрофе под Ярославлем погибла команда «Локомотив», в составе которой были хоккеисты, в своё время выступавшие в НХЛ: Руслан Салей, Павол Демитра, Карел Рахунек, Карлис Скрастыньш, Александр Васюнов, Игорь Королев, Александр Карповцев, Брэд Маккриммон.

Изменения в правилах 
НХЛ предприняла очередные шаги в битве с травмами головы и грубостью на хоккейной площадке. Летом в НХЛ появился новый департамент — безопасности игроков. Возглавил его известный в недавнем прошлом хоккеист Брендан Шэнэхан.

Кандидатура Шэнэхана интересна потому, что Шэнэхан играл в очень силовой хоккей, но не был «грязным» игроком. «Шэнни», как называют его в НХЛ, выиграл за свою карьеру чемпионат мира, Олимпиаду и Кубок Стэнли и является единственным в истории лиги игроком, забившим более 600 голов и набравшим более 2000 штрафных минут за карьеру.

Лига изменила формулировку правил 41.1 («Толчок на борт») и 48 («Неправильный силовой прием в голову»). Первое теперь гласит: «Штраф за толчок на борт получает игрок, который ударяет или толкает беззащитного соперника так, что это вызывает опасное столкновение с бортом… Игрок, совершающий силовой прием, должен убедиться, что его соперник не находится в уязвимой позиции, в противном случае он должен избежать или минимизировать контакт. В определении возможности избежания контакта роль могут играть обстоятельства силового приема, например, если соперник поставил себя в опасную позицию непосредственно перед или одновременно с силовым приемом».

Что касается правила, регламентирующего удары в голову, то в его нынешней редакции сказано: «Силовые приемы, которые приводят к контакту с головой соперника, в которых голова является целью и ключевой точкой столкновения, запрещены». Лига удалила из формулировки фразы «удар сбоку» и «удар сзади». Теперь нет различия, с какой стороны находился атаковавший игрок относительно своего соперника. Правило 48 также включает в себя упоминание о возможных обстоятельствах силового приема, аналогично правилу 41.1.

Шэнэхан объясняет каждое своё решение в видеоролике, который лига вывешивает на своем сайте. В них подробно показывается момент с разных ракурсов и приводятся все за и против, которые повлияли на принятое решение.

Товарищеские матчи в Европе 
В рамках подготовки к сезону, клубы НХЛ участвующие в «Европейской премьере», провели ряд выставочных матчей с европейскими командами.

Регулярный чемпионат

Европейская премьера 
Четыре команды НХЛ участвовали в матчах в Европе. Нью-Йорк Рейнджерс сыграл два матча, 7 и 8 октября с Лос-Анджелес Кингз и Анахайм Дакс в Стокгольме на Эрикссон Глоуб. Баффало Сейбрз первый матч с «Анахаймом» провёл в Хельсинки на Хартвалл Арене, а второй в Берлине на арене О2 Уорлд против «Лос-Анджелеса». Для «Баффало» это первый визит в Европу.

Зимняя классика 2012 

Очередной матч Зимней классики прошел 2 января 2012 года в Филадельфии на Ситизенс Банк Парк, домашнем стадионе клуба МЛБ Филаделфии Филлис. В матче на открытом воздухе встречались Филадельфия Флайерз и Нью-Йорк Рейнджерс. Для «Лётчиков» это была вторая зимняя классика, а «Рейнджерс» участвовали в ней впервые. Также впервые матч состоялся 2 января, а не как обычно первого. Игра завершилась победой «Рейнджерс» — 3:2.

Матч всех звёзд 2012 

29 января 2012 года состоялся 59-й матч звёзд НХЛ. «Всезвёздный уикэнд» прошёл на Скоушабэнк Плэйс в столице Канады, Оттаве, домашней арене Оттавы Сенаторз. Команды были составлены капитаном «Бостона», Здено Харой и капитаном «Оттавы», Даниэлем Альфредссоном. Матч закончился победой команды Хары 12—9, а MVP матча стал форвард «Рейнджерс», Мариан Габорик.

Положение команд 
По итогам регулярного чемпионата

# — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, П — поражений, ПО — поражений в овертайме/по буллитам, ВОО — выигрышей в основное время и овертайме, ШЗ — забитые шайбы, ШП — пропущенные шайбы, О — очков. Цветом выделены команды обеспечившие себе участие в плей-офф.

Статистика игроков 
По итогам регулярного чемпионата

Плей-офф 

Плей-офф стартовал 11 апреля 2012 года. Завершился 11 июня, шестым матчем финала Кубка Стэнли.

Достижения 

 6 октября 2011, форвард Филадельфии Флайерз Яромир Ягр набрал 1600-е очко в регулярных чемпионатах;
 20 октября 2011, защитник Монреаль Канадиенс Хэл Гилл провёл свою 1000-ю игру;
 21 октября 2011, нападающий Сан-Хосе Шаркс Джо Торнтон провёл свою 1000-ю игру;
 22 октября 2011, защитник Детройт Ред Уингз Никлас Лидстрём провёл свою 1500-ю игру;
 12 ноября 2011, наставник Нэшвилл Предаторз Барри Троц провёл 1000-ю игру в качестве главного тренера команды НХЛ;
 12 ноября 2011, наставник Лос-Анджелес Кингз Терри Мюррей, провёл свою 1000-ю игру в качестве главного тренера;
 16 ноября 2011, нападающий Нью-Джерси Девилз Дайнюс Зубрус провёл свою 1000-ю игру;
 25 ноября 2011, нападающий Коламбус Блю Джекетс Вацлав Проспал провёл свою 1000-ю игру;
 8 декабря 2011, форвард Чикаго Блэкхокс Мариан Хосса забил свой 400-й гол;
 18 декабря 2011, главный тренер Чикаго Блэкхокс Джоэль Кенневилль одержал свою 600-ю победу в качестве тренера;
 20 декабря 2011, нападающий Вашингтон Кэпиталс Майк Кнубл провёл свою 1000-ю игру;
 26 декабря 2011, вратарь Каролины Харрикенз Кэм Уорд стал автором забитого гола;
 30 декабря 2011, капитан Оттавы Сенаторз Даниэль Альфредссон забил свой 400-й гол;
 1 января 2012, нападающий Калгари Флеймз Олли Йокинен провёл свою 1000-ю игру;
 6 января 2012, нападающий Нью-Джерси Девилз Патрик Элиаш провёл свою 1000-ю игру;
 7 января 2012, капитан Калгари Флеймз Джером Игинла забил свой 500-й гол;
 10 января 2012, форвард Миннесоты Уайлд Мэтт Каллен провёл свою 1000-ю игру;
 14 января 2012, вратарь Нью-Йорк Айлендерс Евгений Набоков одержал свою 300-ю победу;
 2 февраля 2012, нападающий Эдмонтон Ойлерз Сэм Ганье набрал 8 (4+4) очков в одном матче. Он стал 13-м игроком в истории НХЛ которому это удавалось;
 8 февраля 2012, голкипер Калгари Флеймз Микка Кипрусофф одержал свою 300-ю победу;
 9 февраля 2012, защитник Оттавы Сенаторз Крис Филлипс провёл свою 1000-ю игру;
 10 февраля 2012, форвард Детройт Ред Уингз Томас Холмстрём провёл свою 1000-ю игру;
 19 февраля 2012, Детройт Ред Уингз одержав свою 23-ю домашнюю победу подряд, установил новый рекорд НХЛ;
 4 марта 2012, нападающий Нью-Джерси Девилз Петр Сикора провёл свою 1000-ю игру;
 12 марта 2012, нападающий Анахайм Дакс Саку Койву провёл свою 1000-ю игру;
 12 марта 2012, нападающий Анахайм Дакс Теему Селянне набрав 1399-е очко обошёл Яри Курри и стал самым результативным финским игроком НХЛ;
 14 марта 2012, нападающий Анахайм Дакс Теему Селянне набрал 1400-е очко в регулярных чемпионатах;
 20 марта 2012, нападающий Нью-Джерси Девилз Илья Ковальчук забросил 400-ю шайбу в регулярных чемпионатах;
 24 марта 2012, капитан Бостон Брюинз Здено Хара сыграл свою 1000-ю игру;
 25 марта 2012, защитник Финикс Койотис Дерек Моррис провёл свою 1000-ю игру;
 30 марта 2012, наставник Нэшвилл Предаторз Барри Троц, одержал свою 500-ю тренерскую победу;
 31 марта 2012, форвард Финикс Койотис Рэй Уитни набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах;
 5 апреля 2012, защитник Нью-Йорк Айлендерс Стив Стейос провёл свою 1000-ю игру;
 7 апреля 2012, нападающий Тампы-Бэй Лайтнинг Стивен Стэмкос забил 60-й гол в чемпионате, став лишь вторым игроком за последние 15 лет которому это удалось.

Последний сезон 
Сезон 2011/2012 стал последним в карьере для следующих игроков:

 Этан Моро (обладатель Кинг Клэнси Трофи 2009) — Лос-Анджелес Кингз;
 Никлас Лидстрём (7-кратный обладатель Джеймс Норрис Трофи, 4-кратный обладатель Кубка Стэнли, 11-кратный участник матча всех звёзд, обладатель Конн Смайт Трофи 2002) — Детройт Ред Уингз;
 Джон Мэдден (обладатель Фрэнк Дж. Селки Трофи 2001 и 3-кратный обладатель Кубка Стэнли) — Флорида Пантерз;
 Стив Стейос — Нью-Йорк Айлендерс;
 Ярослав Шпачек — Каролина Харрикейнз;
 Томас Холмстрём (4-кратный обладатель Кубка Стэнли) — Детройт Ред Уингз;
 Шон О'Доннел (обладатель Кубка Стэнли 2007) — Чикаго Блэкхокс;
 Кристиан Хуселиус — Коламбус Блю Джекетс;
 Марти Турко (2-кратный обладатель Роджер Крозье Эворд) — Бостон Брюинз;
 Эндрю Брюнетт — Чикаго Блэкхокс;
 Матье Дарш — Монреаль Канадиенс;
 Брайан Ролстон (обладатель Кубка Стэнли 1995) — Бостон Брюинз;
 Дуэйн Ролосон (обладатель Роджер Крозье Эворд 2004, участник матча всех звёзд 2004) — Тампа Бэй Лайтнинг;
 Крис Пронгер (обладатель Кубка Стэнли 2007, Харт Трофи 2000, Джеймс Норрис Трофи 2000, НХЛ плюс/минус Эворд 1998 и 2000, 5-кратный участник матча всех звёзд) — Филадельфия Флайерз;
 Джейсон Арнотт (обладатель Кубка Стэнли 2000, участник матча всех звёзд 1997, 2008) — Сент-Луис Блюз.

Призы и награды

Командные

Индивидуальные

Символические сборные

См. также 

 Список наград Национальной Хоккейной Лиги
 Кубок Стэнли

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

Примечания 

Сезоны НХЛ

2011 год в хоккее
2012 год в хоккее